ILAFA ist die Abkürzung für:
 Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero,  Wirtschaftsverband Lateinamerika für Eisen und Stahl
 Interessengemeinschaft Landmaschinen-Fachbetriebe e.G. 

ILAFA